Лазаро има више значења:

 Лазаро (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лазаро (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику